Cerro Colorado (Flores)
 Cerro Colorado (Florida)